The Essential Leonard Cohen — карьерный двухдисковый сборник лучших песен канадского музыканта Леонарда Коэна, изданный в 2002 году.

Об альбоме 
The Essential Leonard Cohen охватывает все студийные альбомы исполнителя вплоть до 2001 года (исключая альбом 1977 года Death of a Ladies’ Man), а также концертный Cohen Live: Leonard Cohen in Concert. В августе 2008 года The Essential Leonard Cohen был переиздан с добавлением третьего диска, включающего песни, выбранные поклонниками Коэна. Помимо прочего, диск содержит композицию с нового к тому времени альбома Dear Heather (2004) и песню с Death of a Ladies’ Man.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Ссылки 
 The Essential Leonard Cohen на Disogs

Альбомы Леонарда Коэна
Двойные альбомы
Тройные альбомы
Сборники Columbia Records
Сборники на английском языке
Коэн, Леонард